Лак-дю-Фламбо () — может означать:

 Лак-дю-Фламбо — индейская резервация народа оджибве, расположенная в штате Висконсин, США.
 Лак-дю-Фламбо — город в штате Висконсин, США.
 Лак-дю-Фламбо — статистически обособленная местность в округе Вайлас, штат Висконсин, США